Templerhaus steht für
Templerhaus (Amorbach)
Templerhaus (Boppard)
Templerhaus (Erbach)
Templerhaus (Loschwitz), Dresden → Pillnitzer Landstraße 63
Templerhaus (Salers)
Templerhaus (Uissigheim)
Templerhaus (Wiesentheid)

Siehe auch:
Tempelhaus
Tempelherrenhaus